Перс може бити:
 Перс (Хелијев син), краљ из грчке митологије
 Перс (Персејев син), херој из грчке митологије
 Перс (Титан), бог из грчке митологије